Гладковщина — топоним на Украине:

 Гладковщина — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Гладковщина — посёлок в Золотоношском районе Черкасской области.
 Гладковщина — станция Одесской железной дороги.